Hrvatsko brdo (brdo u BiH, Banovići)
Hrvatsko brdo (brdo u BiH, Gradačac)
Hrvatsko brdo (brdo u BiH, Travnik)